Биково () је насеље у Србији у граду Суботици у Севернобачком управном огругу. Село се налази 8 километара југоисточно од Суботице. Према попису из 2011. било је 1487 становника. Већину чине Хрвати, Срби и Буњевци. Село има амбуланту и oсновну школу „Свети Сава”. Овде се налазе Салашарска црква посвеђена Узнесењу Богородице у Бикову и ФК Биково.

Демографија 
У насељу Биково живи 1462 пунолетна становника, а просечна старост становништва износи 40,2 година (38,8 код мушкараца и 41,8 код жена). У насељу има 617 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 2,96.

Становништво у овом насељу веома је нехомогено, а у последња три пописа, примећен је пад у броју становника.

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Насељена места у Војводини
Википројект географија/Насеља у Србији
Град Суботица